Матч всех звёзд Американской баскетбольной ассоциации () — ежегодная показательная игра сильнейших действующих баскетболистов АБА Западного и Восточного дивизионов. Первый Матч всех звёзд был сыгран 9 января 1968 года в Индианаполисе, в сезоне 1967/68 года. Матчи всех звёзд проходили с 1968 по 1976 годы, когда Американская баскетбольная ассоциация объединилась с Национальной баскетбольной ассоциацией.

Матч проходил в формате звёзды Восточного дивизиона против звёзд Западного дивизиона с 1968 по 1975 годы. Звёзды «Востока» побеждали 5 раз, а звёзды «Запада» выиграли 3 матча. На матче всех звёзд 1976 года встречались клуб «Денвер Наггетс» и все остальные звёзды АБА, в котором игроки «Наггетс» одержали победу.

Дважды звёзды АБА играли со звездами НБА. В обоих матчах всех звёзд побеждали представители НБА.

Победители матча всех звёзд

Победители совместного матча всех звёзд АБА и НБА

См. также 
 Матч всех звёзд НБА
 Самый ценный игрок Матча всех звёзд АБА

Примечания

Ссылки 
 

Матчи всех звёзд АБА
Мероприятия, регулярно проводимые с 1968 года
Исчезли в 1976 году